«You Must Love Me» () — песня, записанная американской певицей Мадонной для киноадаптации мюзикла «Эвита». Её авторами стали создатели мюзикла Эндрю Ллойд Уэббер (музыка) и Тим Райс (слова). Песня была выпущена как сингл 27 октября 1996 года в поддержку альбома-саундтрека к картине. Она была отмечена премиями «Золотой глобус» и «Оскар» в 1997 году.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1996 года
Песни Мадонны
Произведения Эндрю Ллойда Уэббера
Песни на слова Тима Райса
Синглы Warner Bros. Records
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Песни — лауреаты премии «Оскар»